Romanosoma är ett släkte av mångfotingar. Romanosoma ingår i familjen Haaseidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Romanosoma